Cheminots steht für
UNSA Cheminots, französisches Verkehrsunternehmen
US Cheminots, burkinischer Sportverein